Guttstadt ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Albert Guttstadt (1840–1909), deutscher Mediziner
 Corry Guttstadt (* 1955), deutsche Turkologin und Historikerin

Siehe auch 
 Guttstadt, Stadt im Kreis Heilsberg, Ostpreußen, seit 1945: Dobre Miasto im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname
Deutscher Personenname